Balekambang kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
Balekambang (Nagrak), in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Balekambang (Kali Bunder), in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Balekambang (Mancak), in het regentschap Serang van de provincie Banten, Java
Balekambang (Selomerto), in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
Balekambang (Jonggol), in het regentschap Bogor van de provincie West-Java

 Bale Kambang (Balekambang) is een plaats - wijk in Oost-Jakarta in de provincie Jakarta